Пампільо́за (, ) — португальська власна назва.

Топоніми

Пампільоза (парафія)
 Пампільоза-да-Серра
 Пампільоза-да-Серра (парафія)